Вајтхол има више значења:
 Вајтхол (Лондон)
 Вајтхол (Мичиген)
 Вајтхол (Њујорк)
 Вајтхол (Висконсин)
 Вајтхол (Монтана)
 Вајтхол (Охајо)
 Вајтхол (Пенсилванија)